Boves eller Bovés kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Boves, Somme, kommun, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Boves (kanton) – en kanton i arrondissementet Amiens

Italien 

 Boves, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo, 

Robotskapade Italienförgreningar